Gregurovec (Krapinske Toplice)
 Gregurovec (Mihovljan)